Het seizoen 1955/1956 was het eerste jaar in het bestaan van de Delftse betaald voetbalclub DHC. De club kwam uit in de Eerste klasse C en eindigde daarin op de 14e plaats, dit betekende dat de club in het nieuwe seizoen uitkwam in de Tweede divisie.

Wedstrijdstatistieken

Eerste klasse C

Statistieken DHC 1955/1956

Eindstand DHC in de Nederlandse Eerste klasse C 1955 / 1956

Topscorers

Zie ook
 DHC
 Eerste klasse C seizoen 1955/56

Voetnoten

1955/56
DHC